Ludgershall (Buckinghamshire), een plaats en civil parish in het Engelse graafschap Buckinghamshire
Ludgershall (Wiltshire), een stad en civil parish in het Engelse graafschap Wiltshire